Wood kan som auktorsförkortning betyda:

 William Wood zoologist 
 Alphonso Wood
 Alec E. Wood
 Ann P. Wood
 Carroll E. Wood
 Gilbert Congdon Wood
 Geoffrey H.S. Wood
 Horatio C. Wood
 John George Wood
 John H. Wood
 Jeffrey James Wood
 John Medley Wood
 John R. I. Wood
 Kenneth Richard Wood
 Mark W. Wood
 Raymond A. Wood
 Roger C. Wood
 Robert M. Wood
 Stephen Lane Wood
 Timothy S. Wood
 Thomas Waterman Wood
 William Wood botanist 
 William Wood ichthyologist 
 Wallace F. Wood
 William W. Wood

Robotskapade auktorsförkortningar